Tiphys är ett släkte av kvalster. Tiphys ingår i familjen Pionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Tiphys